Реймс () — многозначный термин.

 Реймс — город и коммуна на северо-востоке Франции, расположенный в департаменте Марна в регионе Шампань — Арденны.
 Реймс — округ во Франции, один из округов в регионе Шампань-Арденны. 
 Реймс — французский футбольный клуб из Реймса.
 Реймс-Шампань — французский футбольный клуб федерального значения.